Indonesië
 Sumedang (stad), een stad in de provincie West-Java
 Sumedang (regentschap), een regentschap in de provincie West-Java